Седжуик може да се отнася за:
 Хора
 Ив Козофски Седжуик (1950-2009), американска писателка

 Окръзи в САЩ
 Седжуик (окръг, Канзас)
 Седжуик (окръг, Колорадо)